Коатекас Алтас има више значења:

 Општина Коатекас Алтас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Коатекас Алтас (Коатекас Алтас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику